Kingsley är ett för- och efternamn.

Personer med förnamnet Kingsley
 Kingsley Amis (1922–1995) - brittisk författare.
 Kingsley Coman (född 1996) - fransk fotbollsspelare.
 Kingsley Obiekwu (född 1974) - nigeriansk fotbollsspelare.
 Kingsley Sarfo (född 1995) - ghanansk fotbollsspelare.
 Kingsley A. Taft (1903–1970) - amerikansk politiker och jurist.
 Sir Kingsley Wood (1881–1943) - brittisk politiker.
 Kingsley Martin (1897–1969) - brittisk skriftställare och redaktör.

Personer med efternamnet Kingsley
 Sir Ben Kingsley (född 1943) - brittisk skådespelare.
 Charles Kingsley (1819–1875) - brittisk författare.
 Henry Kingsley (1830–1876) - brittisk romanförfattare.
 Mary Kingsley (1862–1900) - brittisk upptäcktsresande, antropolog och författare.

Förnamn
Efternamn